На цій сторінці приведені склади жіночих  команд, які брали участь у волейбольному турнірі Літніх Олімпійських іграх 2012 року у Лондоні.

В заявку команди дозволено включити 12 волейболісток. Вказані клуби, в яких гравці виступали в сезоні-2011/12.

Група А

Алжир
Головний тренер:  Георге Струміло

Домініканська республіка
Головний тренер:  Маркос Квік

Велика Британія
Головний тренер: Одрі Купер

Італія
Головний тренер: Массімо Барболіні

Японія
Головний тренер: Масайоші Манабе

Росія
Головний тренер: Сергій Овчинников

Група B

Бразилія
Головний тренер: Жозе Роберто Гімараєш

Китай
Головний тренер: Юй Цзюемінь

Сербія
Головний тренер: Зоран Терзич

Південна Корея
Головний тренер: Кім Хен Сіл

Туреччина
Головний тренер:  Марко Ауреліо Мотта

США
Головний тренер:  Г'ю Маккатчен

Джерела 
 Змагання з волейболу на офіційному сайті Олімпіади у Лондоні